El municipio de Lick (en inglés: Lick Township) es un municipio ubicado en el condado de Jackson en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 2661 habitantes y una densidad poblacional de 52,95 personas por km².

Geografía 
El municipio de Lick se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 50,26 km², de la cual 50,25 km² corresponden a tierra firme y (0,02%) 0,01 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 2661 personas residiendo en el municipio de Lick. La densidad de población era de 52,95 hab./km². De los 2661 habitantes, el municipio de Lick estaba compuesto por el 96,13% blancos, el 0,45% eran afroamericanos, el 0.9% eran amerindios, el 0,64% eran asiáticos, el 0,04% eran isleños del Pacífico, el 0,15% eran de otras razas y el 1,69% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 0,56% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Jackson (Ohio)